Aquarium () — дебютный студийный альбом датской танцевальной поп-группы Aqua, вышедший в сентябре 1997 года. И хотя этот коллектив существовал уже три года под названием Joyspeed, их единственный выпущенный к тому времени диск — сингл «Itzy Bitsy Spider».

Альбом наиболее известен по таким песням, как: «Barbie Girl», «My Oh My», «Doctor Jones» и «Turn Back Time», первая из которых стала «платиновой» в Соединённых Штатах.

По всему миру продано 14 миллионов копий альбома.

Список композиций 
Версии большинства стран состоят из 11 треков, однако существуют издания на виниловых пластинках и Deluxe Version с дополнительной песней под названием «Didn’t I».

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Участники записи 
 Лене Нюстрём — вокал
 Сёрен Растед — лирика, композитор, продюсер, аранжировщик, бэк вокал
 Claus Norreen — лирика, композитор, продюсер, аранжировщик
 René Dif — вокал, автор песен
 Douglas Carr — гитара
 Claus Hvass — гитара
 Björn Engelmann — мастеринг
 Delgado — продюсирование, аранжировка, микширование
 Per Adebratt — продюсирование, аранжировка, микширование
 Tommy Ekman — продюсирование, аранжировка, микширование
 Peter Hartmann — songwriter, продюсирование, аранжировка, микширование
 Johnny Jam — продюсирование, аранжировка, микширование
 Jan Langhoff — продюсирование, сонграйтер, аранжировка, микширование, гитара

Дополнительные факты 
 В 1997 году российский музыкант Сергей Минаев записал песню «Музыка поп», использовав аранжировку песни «Roses are Red».

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Aquarium на discogs.com
 Канал Aqua на Youtube

Aqua
Поп-альбомы
Мультиплатиновые альбомы
Евродэнс
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums